El turpial de la Martinica  (Icterus bonana) és un ocell de la família dels ictèrids (Icteridae).

Hàbitat i distribució 
Habita la selva pluvial i camp obert amb arbres dispersos de l'illa de la Martinica, a les Antilles..

Referències 

Martinica